behaarde rupsendoder
 bleke vliegendoder
 bonte wantsendoder
 gewone keverdoder
 gewone vliegendoder
 gewone vlinderdoder
 grijze spinnendoder
 groefbijendoder
 grote rupsendoder
 grote wantsendoder
 haftendoder
 halmvliegendoder
 kakkerlakkendoder
 kleine keverdoder
 kleine rupsendoder
 kleine wantsendoder
 Noorse wantsendoder
 plompe sprinkhanendoder
 roodpotige sprinkhanendoder
 sabelsprinkhanendoder
 slanke wantsendoder
 steekmuggendoder